Ву́лиця Одоє́вського — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Одоєвського — вулиця в місті Дніпропетровськ.
 Вулиця Одоєвського — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Одоєвського — вулиця в місті Київ.

Колишні назви:
 Вулиця Одоєвського — колишня назва вулиці Казкова у місті Кривий Ріг.

Вулиці, названі на честь людей